Taksówkarz – zawód
 Taksówkarz – film Martina Scorsese
 Taksówkarz – film Ryszarda Kruka